Единая лига ВТБ 2019/2020 — 11-й официальный розыгрыш Единой лиги ВТБ, международного клубного баскетбольного турнира среди профессиональных команд из Восточной Европы. С 13 марта 2020 года лига приостановила соревнования из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Ориентировочно, сезон мог возобновиться 10 апреля 2020 года. 20 марта 2020 года 
Калев из-за угрозы коронавирусной инфекции решил досрочно завершить сезон в Единой лиге ВТБ. 27 марта 2020 года розыгрыш Единой лиги ВТБ был досрочно завершён в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире, чемпион Лиги сезона 2019/20 определен не был.

Формат 
В турнире примут участие 13 команд, которые сыграют по круговой системе в два круга. Восемь лучших команд по итогам регулярного сезона примут участие в плей-офф, игры пар пройдут до двух побед. Чемпион определиться в плей-офф в серии до двух побед по схеме 1-1-1.

Команды 
В турнире не примет участие латвийский ВЭФ (выступал в лиге с 2007 года) по причине сокращения финансирования.

Участники

Города и арены

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Матч всех звёзд

Награды

MVP месяца

Единая молодёжная Лига ВТБ 

В сезоне 2018/2019 проводится шестой розыгрыш Единой молодёжной Лиги ВТБ — турнира среди молодёжных команд 9 российских клубов Единой лиги ВТБ, к которым присоединились молодёжные команды баскетбольных клубов МБА, «Самара» и «Спартак-Приморье».

Формат 
12 команд играют в 4 круга — спаренные матчи дома и на выезде. Регулярный сезон проходит с 8 октября 2019 по 24 марта 2020 года. 8 лучших команд по итогам регулярного сезона выходят в финал в «Финал восьми». С 15 марта 2020 года лига приостановила чемпионат из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Награды

MVP месяца

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт Единой молодежной лиги ВТБ

Единая лига ВТБ в сезоне 2019/2020
Спортивные соревнования, завершённые досрочно из-за пандемии COVID-19